Открытый чемпионат Японии 2015 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Токио, Япония на хардовых кортах.

Мужской турнир проводился в 42-й раз с 5 по 11 октября, имея категорию ATP 500; женское же соревнование проводилось после семилетнего перерыва в 7-й раз с 14 по 20 сентября и принадлежало к международной категории.

Прошлогодними чемпионами у мужчин являются:
 одиночный турнир —  Кэй Нисикори
 парный турнир —  Михал Пшисенжний /  Пьер-Юг Эрбер

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 3 представителей Топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева стал Стэн  Вавринка (№ 4 в мире на тот момент). Вторым номером посева стали прошлогодний победитель турнира Кэй Нисикори. Японец при своей публике дошёл до полуфинала, где уступил французу Бенуа Перу. В финале он встретился с первым номером посева Вавринкой и уступил ему в борьбе за титул. В основной сетке сыграл один представитель России: Михаил Южный. который проиграл в первом раунде.

В мужском парном разряде победу главные фавориты Боб и Майк Брайаны, посеянные под первым номером проиграли уже в первом раунде Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре. Прошлогодние чемпионы Михал Пшисенжний и Пьер-Юг Эрбер не защищали свой титул, однако Эрбер принял участие в турнире. Он сыграл в паре с Николя Маю в качестве второго номера посева и их дуэт проиграл в четвертьфинале. Победу на турнире одержали третьи номера посева Равен Класен и Марсело Мело, обыгравшие в финале колумбийцев Кабаля и Фару.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Карла Суарес Наварро (№ 10 в мире на тот момент). Испанская теннисистка уже в первом раунде проиграла Катерине Бондаренко с Украины. Из сеянных теннисисток до четвертьфинала добрались только три из восьми, а обе участницы финала не имели номера посева. Титул в итоге разыграли Янина Викмайер из Бельгии и Магда Линетт из Польши. Победу одержала Викмайер, которая последний раз выигрывала одиночный титул WTA пять лет назад. В турнире приняла участие одна представительница России: Александра Панова, проигравшая в первом раунде.

Парный приз у женщин достался дуэту Чжань Хаоцин и Чжань Юнжань, которые были посеяны под первым номером. Для Юнжань победа в Токио стала второй в карьере (до этого она выиграла в 2009 году в альянсе с Аюми Моритой, когда турнир входил в цикл ITF. В финале сестры Чжань обыграли местных теннисисток Мисаки Дои и Куруми Нару.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Стэн Вавринка обыграл  Бенуа Пера со счётом 6-2, 6-4.
 Вавринка выигрывает 4-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пер сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Янина Викмайер обыграла  Магду Линетт со счётом 4-6, 6-3, 6-3.
 Викмайер выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Линетт сыграла дебютный одиночный финал за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Равен Класен /  Марсело Мело обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 7-6(5), 3-6, [10-7].
 Класен выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мело выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань обыграли  Мисаки Дои /  Куруми Нару со счётом 6-1, 6-2.
 Хаоцин выигрывает 4-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Юнжань выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Японии

 Мировой Тур ATP 2015 года
 WTA Тур 2015 года

 Мировой Тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира 
 Официальный сайт женского турнира 
 

 
 

Япония
Теннис
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
2015